Obererbach (bij Montabaur), een plaats in het Duitse district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts
Obererbach (Westerwald), een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts